Aardrijkskunde
Hubert-Folie, gemeente in het Franse departement Calvados

Economie
W. Hubert & Co., voormalige Nederlandse machinefabriek

Personen met de achternaam Hubert
Alain Hubert, Belgisch onderzoeker en ondernemer
Anthoine Hubert, Frans autocoureur
Lucien Hubert, Frans politicus

Voornaam
Hubert, een jongensnaam